Мохнатка:

 Мохнатка — деревня в Угранском районе Смоленской области России. 
 Мохнатка — посёлок в Якутии.
 Мохнатка — гора в Свердловской области России, в 3 км от Качканара.
 Мохнатка — река в Свердловской области России, приток реки Берёзовка, бассейн реки Кирга.
 Мохнатка — река в Казахстане.
 Мохнатка обыкновенная — вид жуков из семейства Tenebrionidae.

См. также 
 Мохнатки
 Мохнатин
 Мохнаткин